NPG of N.P.G. is een afkorting voor:
Nature Publishing Group; een uitgeverij van wetenschappelijke journals
The New Power Generation; een Amerikaanse band, de begeleidingsband van Prince
Stichting Nederlands Platform Gentechnologie; een Nederlands platform voor gentechnologie
Nederlands Padvindsters Gilde: een voorloper van Scouting Nederland

Zie ook
NPG Records; een Amerikaanse platenlabel, opgericht door Prince